В парному розряді жіночого тенісного турніру East West Bank Classic 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Жюлі Алар-Декюжі і Наталі Тозья виграли титул, у фіналі перемігши пару Яна Новотна і Ліза Реймонд 6-1, 0-6, 6-1.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Лариса Нейланд (чвертьфінал)
 Манон Боллеграф /  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
 Яна Новотна /  Ліза Реймонд (фінал)
 Патті Фендік /  Наталія Медведєва (2-ге коло)

 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Жюлі Алар-Декюжі /  Наталі Тозья (чемпіонки)
 Відсутня
 Лаура Голарса /  Мерседес Пас (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

LA Women's Tennis Championships